Ягунькино — название населённых пунктов в Чувашии, Россия:

 Ягунькино — деревня в Аликовском районе.
 Ягунькино — деревня в Козловском районе.